Chiesa di San Giuseppe Artigiano – chiesa dell'Aquila
Chiesa di San Giuseppe Artigiano – chiesa di Campobasso 
Chiesa di San Giuseppe Artigiano – chiesa di Faenza
Chiesa di San Giuseppe Artigiano – chiesa di Foggia
Chiesa di San Giuseppe Artigiano – chiesa di Forlì
Chiesa di San Giuseppe Artigiano – chiesa di Fiesole
Chiesa di San Giuseppe Artigiano – chiesa di Roma

Pagine correlate 
 Chiesa di San Giuseppe